

Сухоцин — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Сухоцин — село в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства